LKV steht für:
 Landes- und Kommunalverwaltung, Fachzeitschrift für Verwaltungsrecht in den neuen Bundesländern und Berlin
 Landesklootschießerverband Ostfriesland, Dachorganisation der Boßel- und Klootschießervereine in Ostfriesland
 Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern, Verband für Leistungs-, Qualitätsprüfung und Beratung für Tierzucht in Bayern, führt unter anderem die Milchleistungsprüfung in Bayern durch
 Landwirtschaftliche Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung für Landwirte in Deutschland
 Los-Kennzeichnungs-Verordnung, deutsche Verordnung
 Flughafen Lake County (Oregon) (IATA-Code), Flughafen von Lake County (Oregon), Oregon

Siehe auch:
 LKVO

LKV